Der Cellular South Cup 2010 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 13. bis zum 21. Februar 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)